Ґарен; Гарен

 Еудженіо Ґарен (1909—2004) — італійський історик філософії і культури.
 Жан-П'єр Ґарен (1932—2004) — французький письменник і лікар.

 Ґарен Блох (1978—2018) — південноафриканський велосипедист.
 Ґарен Бояджян (* 1987) — канадський актор.

Гарен — місто, розташоване в землі Нижня Саксонія на кордоні з Нідерландами. Входить до складу району Емсланд.

Гарен — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.
 Гарен — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.

Див. також 
 Карен